Wellborn ist der Familienname folgender Personen:

 Marshall Johnson Wellborn (1808–1874), US-amerikanischer Politiker
 Olin Wellborn (1843–1921), US-amerikanischer Politiker

Wellborn ist der Ortsname von

 Wellborn (Florida)
 Wellborn (Texas)

Siehe auch:
 Welborn